Cette page recense les différentes significations (noms propres, codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et Z.

Patronyme 
 Johann Peter Uz (1720-1796), un poète allemand

Toponyme 
  Uz, commune française des Hautes-Pyrénées
  Uz, village du district de Braga au Portugal
  Uz, rivière de Roumanie

Codes 
UZ ou uz est un code pouvant signifier :
 UZ, Ouzbékistan ;
 selon la norme ISO 3166-1 de la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 domaine national de premier niveau : .uz ;
 uz, ouzbek (norme ISO 639-1).

Sigles 
 Les UZ, ou Ukrainia Zalinitza, sont le gestionnaire du réseau ferré de l'Ukraine
 UZ, Université de Zinder, une université nigérienne
 UZ, Université du Zimbabwe, une université d'Afrique australe

Code